Möllenbeck kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Möllenbeck, Ludwigslust-Parchim – kommun, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Möllenbeck, Mecklenburgische Seenplatte – kommun, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern,